Amerikai Egyesült Államok
Millington (Connecticut)
Millington (Illinois)
Millington (Maryland)
Millington (Michigan)
Millington Township (Michigan)
Millington (New Jersey)
Millington (Oregon)
Millington (Tennessee)